Wörtge ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wörtge (1902–1949), deutscher kommunistischer Gewerkschaftsfunktionär und Widerstandskämpfer
 Georg Wörtge (1888–1977), deutscher Schauspieler, Operettenbuffo, Theaterdirektor und Regisseur